Zhongzheng () steht für:

 Posthumer Ehrenname von Chiang Kai-shek (1887–1975), chinesischer Militär und Politiker
 Zhongzheng (Taipeh), Stadtteil von Taipeh
 Zhongzheng (Keelung), Bezirk der nordtaiwanischen Hafenstadt Keelung